Skandia steht für:

 Skandia, einen Finanzdienstleister
 Skandia-Theater, ein Lichtspielhaus in Stockholm
 Skandia Navigator, ein Leistungsmessungssystem für Unternehmen, siehe Performance-Measurement-System
 Skandia (Schiff, 1866)
 Skandia (Schiff, 1905)
 Skandia (Zeitschrift), schwedische Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst, erschienen 1835–1837  
 Skandia-Mann, Stig Engström (1934–2000), schwedischer Hauptverdächtiger im Mordfall Olof Palme

Siehe auch:
 Skandia Township
 Scandia